Molekulska formula -{C24H32O4}- se može odnositi na:

 Estradiol dipropionat
 Etinodiol diacetat
 Megestrol acetat